Široký vrch je název více hor v Česku:

 Široký vrch (Javoří hory) (839 m) – kopec v Javořích horách
 Široký vrch (Lužické hory) (586 m) – kopec v Lužických horách
 Široký vrch (České středohoří) (386 m) – kopec v Českém středohoří u Mostu